4 (getal) in het Grieks, zoals als afkorting of tussenvoegsel in de naam van moleculen met 4 gelijkaardige substituenten
 Tetrachloormethaan, een organische verbinding
 een aquariumvis, bijvoorbeeld de roze tetra, zwarte tetra of kardinaaltetra; zie ook  Lijst van tropische zoetwateraquariumvissen
 Terrestrial Trunked Radio (TETRA), een standaard voor digitale radiocommunicatie
 Tetra Pak, verpakking
 Tetra (album), het eerste album van de Franse dj-groep C2C
 Tetra (Zelda), een personage uit de videospellenreeks The Legend of Zelda